

Aliments 
 Le soja est une espèce de plante de la famille des légumineuses Fabacées, originaire d'Asie de l'Est.
 Le soja vert, ou communément appelé haricot mungo, est une plante de la famille des légumineuses Fabacées, originaire du sous-continent indien.

Musique 
 SOJA est l'acronyme de Soldiers of Jah Army, un groupe de reggae américain de Washington, D.C.

Ville 
 Sōja est une ville de la préfecture d'Okayama au Japon.